Новокиевка — название населённых пунктов.

Казахстан 
 Новокиевка — село в Буландынском районе Акмолинской области.
 Новокиевка — село в Качирском районе Павлодарской области, ликвидировано в 1990-е годы.

Россия 
 Новокиевка — село в Табунском районе Алтайского края.
 Новокиевка — село в Мазановском районе Амурской области.
 Новокиевка — село в Чишминском районе Башкортостана.
 Новокиевка — село в Новоаннинском районе Волгоградской области.
 Новокиевка — деревня в Куйбышевском районе Новосибирской области.
 Новокиевка — село в Любинском районе Омской области.
 Новокиевка — село в Гайском районе Оренбургской области.
 Новокиевка — деревня в Безенчукском районе Самарской области.

Украина 
 Новокиевка — село в Томаковском районе Днепропетровской области.
 Новокиевка — село в Бобринецком районе Кировоградской области.
 Новокиевка — село в Устиновском районе Кировоградской области.
 Новокиевка — село в Краснодонском районе Луганской области.
 Новокиевка — село в Снигирёвском районе Николаевской области.
 Новокиевка — село в Каланчакском районе Херсонской области.

См. также 
 Киевка
 Новокиевский (значения)